Рыжаны — название населённых пунктов на Украине
 Рыжаны — село в Хорошевском районе Житомирской области.
 Рыжаны — село в Бусском районе Львовской области.

См. также 
 Будо-Рыжаны
 Рыжаны Вторые
 Рыжаны Третьи
 Рыжаны Четвертые
 Рыжаны Пятые